It's Goin' Down – singolo degli X-Ecutioners del 2002
 It's Goin' Down – singolo di Yung Joc del 2006